Ovas puede referirse a:

 a los OVA, publicaciones de anime;
 a las ovas, elemento decorativo;
 al nombre común de la planta Lemna gibba;
 al nombre común de la planta Lemna minor;
 al nombre común de la planta Myriophyllum alterniflorum; o
 al nombre común de la planta Ranunculus peltatus'''''.